Guiguet est un patronyme porté par : 

Axelle Guiguet (1976- ), pentahlonienne française ;
 Bruno Guiguet (1952- ), footballeur français ;
François Guiguet (1860-1937) - peintre français ;
 Jean-Claude Guiguet (1948-2005), réalisateur français ;
 Joseph-Henri Guiguet (1891-1979), aviateur français de la Première Guerre mondiale ;
 Jules Guiguet (1861-1912), ébéniste et sculpteur sur bois français ;
 Lucien Guiguet (1942- ), pentathlonien français ;
 Marcel Guiguet, constructeur de motocyclettes français, fondateur d'une entreprise à son nom.